Rotation Berlin steht für:
 die BSG Rotation Berlin, siehe BSC Marzahn
 die RG Rotation Berlin
 den SC Rotation Berlin